Сан Хуан Хукила Виханос има више значења:

 Општина Сан Хуан Хукила Виханос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Хукила Виханос (Сан Хуан Хукила Виханос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику